Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Guy Forget che ha battuto in finale Petr Korda 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Petr Korda (finale)
 Guy Forget (campione)
 Brad Gilbert (quarti di finale)
 Amos Mansdorf (secondo turno)

 Carl-Uwe Steeb (primo turno)
 Andrej Čerkasov (primo turno)
 Andrij Medvedjev (quarti di finale)
 Omar Camporese (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1992
ATP Tour 1992